McNeice ist der Familienname folgender Personen:
 Dylan McNeice (* 1985), neuseeländischer Triathlet
 Ian McNeice (* 1950), britischer Schauspieler